El Morro bezeichnet

 das Castillo de los Tres Reyes del Morro in Havanna
 das Castillo de San Pedro de la Roca (El Morro) in Santiago de Cuba
 Festung San Felipe del Morro, eine Festung in San Juan (Puerto Rico)
 die Insel Isla El Morro in der Bucht von Acapulco
 El Morro (Baja California), Ort auf der Isla de Cedros, Mexiko
 El Morro (New Mexico), Ort im US-Bundesstaat New Mexico
 El Morro de Arica, Hügel und nationales Monument in Arica (Chile)
 El Morro de Montecristi, (207 m) markanter Tafelberg im Norden von Monte Cristi, Dominikanische Republik
 El Morro (Guayas), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Guayaquil der ecuadorianischen Provinz Guayas

im NRHP gelistete Objekte:
 El Morro National Monument, in El Morro, New Mexico, ID-Nr. 66000043
 El Morro Theater, in Gallup, New Mexico, ID-Nr. 87002221

Personen:
 El Morro (Schachspieler), portugiesischer Schachspieler des 16. Jahrhunderts